Uklon je lahko:

 uklon (ali difrakcija), širjenje valovanja v področje sence
 uklon (mehanika), obremenitev vitkega nosilca zaradi delovanja tlačnih sil v smeri njegove osi